Preten steht für:

 Preten (Amt Neuhaus), Ortsteil der Gemeinde Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Pretenë, Dorf nordöstlich von Mitrovica (Kosovo)